Олег Викторович Жиляко́в  (31 января 1973, Москва) — российский рок-музыкант, вокалист московской симфоник/пауэр-метал группы Catharsis.

Биография 
В школьные годы увлёкся рок-музыкой.

В 1988 году, окончив 8 классов средней школы, поступил в СПТУ № 175 г. Зеленограда на специальность «оператор прецизионной фотолитографии».

В 1992 году поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных на отделение эстрадно-джазового вокала, из которого ушёл, проучившись 3,5 года.

В 2000 году поступил в Московский Государственный институт электронной техники (технический университет) на специальность «инженер многоканальных телекоммуникационных систем». В 2005 году закончил.

В 1992 году стал одним из основателей зеленоградской группы AMON.

В 1999 году был приглашён в группу Catharsis, вокалистом которой является и по сей день.

Для Catharsis написал музыку к песням «Спасибо, друзья» и «Живущий по солнцу». Также является соавтором музыки к песням («A[O]MEN», «Вечный странник», «Семь дорог»).

Личная жизнь 
Отец — Жиляков Виктор Михайлович, начальник цеха КИП «Останкинский опытный бараночный завод». Мать — Жилякова Валентина Николаевна, инженер-эколог.

 Женат, имеет двоих детей.

Взгляды и убеждения 
Приверженец здорового образа жизни, практически не употребляет алкоголь и категорически не приемлет наркотики.

С детства увлекается футболом. С 1979 по 1988 год занимался в СДЮШОР № 5 г. Зеленограда (сейчас ФК «Зеленоград»). Неоднократно становился чемпионом Москвы в составе команды игроков 1972—1973 годов рождения. Более подробно спортивная часть биографии Олега освещается в интервью для газеты "Спорт-Экспресс"

Практически не пользуется интернетом.

Мнение коллег 
Валерий Кипелов о Catharsis и Олеге Жилякове:

Музыкальные видеоклипы 

 Время потерь (04.12.2018) 
 Зеркало судьбы (21.12.2019)

Дискография

Студийные полноформатные альбомы 

 2001 — Dea
 2002 — Imago
 2003 — Имаго
 2005 — Крылья
 2010 — Светлый альбомъ
 2014 — Индиго
 2019 — Зеркало Судьбы

Мини-альбомы 

 1999 — Febris Erotica
 2004 — Призрачный свет
 2007 — Баллада Земли
 2010 — Иной
 2013 — Острова во сне
 2018 — Время Потерь
 2019 — Чёрные Сфинксы

Видео / DVD 

 2006 — Верни им небо (ДК Горбунова 26.03.05)
 2012 — 15 лет полёта (Milk 16.10.11)
 2017 — Symphoniae Ignis. Концерт с симфоническим оркестром 'Глобалис' (Bud Arena 05.11.16)

Переиздания 

 2004 — Dea & Febris Erotica
 2007 — Призрачный Свет + Баллада Земли
 2016 — Антология. 20 Первых Лет. Полное собрание сочинений. (8 томов. 14 CD + 2 DVD)

Демо 

 1999 — Taedium Vitae
 2003 — Prima Scriptio
 2011 — Coversis & OK’ustic (промокопия)

Сессионные работы 
Принял участие в записи сольного альбома гитариста Андрея Смирнова (U.D.O. ЭПИДЕМИЯ. др.)

Obsession
 Everythin is falling again

Фактор Страха
 Не суждено.
 Видеть и знать.
 P.S.
 Памяти.

Amalgama
 Здесь и сейчас.
 Мечта.

Чёрный Обелиск
 Мой мир.
 Я оставляю вам.

Чёрный Кузнец
 Пепел.
 Вопреки всему.

Бони Нем
 Новорожденный огонь

Талисман Ариона
 Где ты.

Margenta
 Ключи.

Melissa
 Vampire.

Eihwaz
 Ангел.

Desert
 A Cry from the Deep.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Catharsis
 https://vk.com/olegjilyakov
 Интервью для телеканала МАТЧ ТВ
 Интервью для сетевого издания "Спорт-Экспресс"

Рок-музыканты России